Sarakíniko kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tisaío Óros, berg, Thessalien, 
 Vrachonisída Saráki, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Sarakíniko (strand), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar